Glass Hammer — американская прогрессивная рок-группа из Чаттануга, Теннесси. Группа образовалась в 1992 году, когда мультиинструменталисты Steve Babb и Fred Schendel начали записывать "Journey of the Dunadan", их первый концептуальный альбом. Совершенно неожиданно для музыкантов продажи альбома через интернет превысили несколько тысяч копий, после чего было решено продолжать записи.

За время существования группы через неё прошло много различных музыкантов, неизменным оставалось лишь присутствие Стива и Фреда. При этом Стив в основном играл на бас-гитаре и клавишных, а Фред сосредоточился на клавишных и гитарах.

Музыка "Glass Hammer" во-многом отражает любовь исполнителей к литературе в стиле фэнтези и христианской вере. Влияние на "Glass Hammer" оказали такие группы, как Yes, Kansas, Emerson, Lake & Palmer и, в менее заметной степени, Genesis.

В 2012 году Джон Дэвисон, оставаясь вокалистом "Glass Hammer", также начал петь в рок-группе Yes.

Члены группы 

 Текущий состав
 Fred Schendel –  Клавишные, гитара, вокал, орган Хаммонда
 Steve Babb – Бас-гитара, клавишные, вокал
 Jon Davison – Вокал
 Kamran Alan Shikoh – Гитара, ситар
 Aaron Raulston – УдарныеБывшие члены группы' Michelle Young – Вокал
 Walter Moore – Вокал, гитара, ударные
 Brad Marler – Вокал

 Дискография 

 Студийные альбомы 
 Journey of the Dunadan (1993)
 Perelandra (1995)
 On to Evermore (1998)
 Chronometree (2000)
 The Middle Earth Album (2001)
 Lex Rex (2002)
 Shadowlands (2004)
 The Inconsolable Secret (2005, re-recorded in 2013)
 Culture of Ascent (2007)
 Three Cheers for the Broken-Hearted (2009)
 If (2010)
 Cor Cordium (2011)
 Perilous (2012)
 Ode to Echo (2014)
 The Breaking of the World (2015)
 Valkyrie (2016)
 Chronomonaut (2018)
 Dreaming City (2020)

 Концертые альбомы 
 Live and Revived (1997)
 Live at Nearfest (2004)
 Double Live (2015)
 Mostly Live (2018)

 Концертные DVD 
 Lex Live (2004)
 Live at Belmont (2006)
 Live at the Tivoli (2008)

 Другие 
 One (2010) - Old recordings by Babb and Schendel from 1991-1992
 The Stories of H.P. Lovecraft'' (2012) - collaborative album of different artists

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Неофициальный фан-сайт
 Дискография "Glass Hammer" на Amazon.com

Группы прогрессивного рока из США
Музыкальные коллективы из Теннесси
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1992 году
Рок-группы США